Nikolai Worobjow () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Iossifowitsch Worobjow (1894–1967), russischer Ethnograph und Geograph 
 Nikolai Michailowitsch Worobjow (1855–nach 1920), russischer Generalleutnant 
 Nikolai Nikolajewitsch Worobjow (1925–1995), russischer Mathematiker 
 Nikolai Wassiljewitsch Worobjow (* 1960), russischer Fußballspieler und -trainer 

Siehe auch:
 Nikon (Worobjow) (1894–1963), russischer orthodoxer Mönch und Geistlicher; weltlicher Name: Nikolaj Nikolajewitsch Worobjow